Femkamp kan syfta på:

 Antik femkamp – pentathlon, en idrottstävling, som omfattar fem olika idrottsövningar
 Femkamp (friidrott) – en mångkamp för herrar eller damer sedan 1980 mest inomhus
 Gutnisk femkamp – en av grenarna i den gutniska olympiaden
 Militär femkamp – en sport med militär bakgrund sedan 1962 medlem i Riksidrottsförbundet
 Modern femkamp – en olympisk idrott sedan 1912
 Marin femkamp – en militär mångkamp bestående av fem grenar: hinderbana, livräddning, hindersim, sjömanskap och amfibielöpning
 Civil flygfemkamp –

Se även
Sjukamp
Tiokamp